Tudomány és technika
 VaMP, vezető nélküli autó
 VAMP, azaz vezikulához asszociált membrán protein (fehérje)
 VAMP, kombinált kemoterápia-fajta, melyet a Hodgkin-kór és a leukémia kezelésére használnak

Zene
 vamp, ismétlődő, egyszerű dallam
 Vamp, a „vámpírmusical”
 The Vamps, brit popegyüttes

Irodalom, kiadványok és filmek
 vamp, a „femme fatale”, azaz a végzet asszonya
 Vamp, erotikus folyóirat
 Vamp, 1986-ban megjelent vámpíros film
 Vamps, 2012-es horror-komédia

 WAMP, négy szoftver nevéből alkotott mozaikszó